CONSUR Women’s Sevens 2004 – pierwsze mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się w wenezuelskim mieście Barquisimeto w dniach 20–21 listopada 2004 roku.

Była to inauguracyjna edycja tych zawodów, a ich stworzenie podyktowane było chęcią wprowadzenia przez IRB rugby siedmioosobowego do programu letnich igrzysk olimpijskich, a co za tym idzie koniecznością spełnienia wymogu MKOl dotyczącego uprawiania tej dyscypliny sportu zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet na pięciu kontynentach.

W rozegranych na Estadio Farid Richa zawodach w pierwszym dniu padło 75 przyłożeń, a faworyzowane Brazylijki nie straciły nawet punktu. Triumfowały one ostatecznie w całych mistrzostwach, a ich przedstawicielka, Paula Ishibashi, została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Składy i zdjęcia drużyn.

Pierwszego dnia zawodów po zakończneniu zmagań kobiet odbył się mecz męskich kwalifikacji do Pucharu Świata 2007 pomiędzy Wenezuelą a Brazylią.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2004
2004 w rugby union
2004 w Wenezueli
Rugby union w Wenezueli
Sport w Barquisimeto